13-й чемпионат мира по волейболу среди мужских клубных команд прошёл с 12 по 17 декабря 2017 года в Кракове, Ополе и Лодзе (Польша) с участием 8 команд.

Команды-участницы 
  «Скра» (Белхатув, Польша) — команда страны-организатора;
  «Сармаех Банк» (Тегеран, Иран) — победитель чемпионата Азии среди клубных команд 2016;
  «Зенит» (Казань, Россия) — победитель Лиги чемпионов ЕКВ 2017;
  «Сада Крузейро» (Белу-Оризонти, Бразилия) — победитель чемпионата Южной Америки среди клубных команд 2017;
  ЗАКСА (Кендзежин-Козле, Польша) — чемпион Польши, лучшей страны в рейтинге FIVB, помимо представленных на турнире;
  «Кучине-Лубе» (Чивитанова-Марке, Италия) — чемпион Италии, 2-й лучшей страны в рейтинге FIVB, помимо представленных на турнире;
  «Шанхай» (Шанхай, Китай) — уайлд-кард;
  «Персональ Боливар» (Сан-Карлос-де-Боливар, Аргентина) — уайлд-кард;

Составы корзин

Предварительный этап 
В скобках в колонках В (выигрыши) — число побед со счётом 3:2, в колонках П (поражения) — поражений 2:3.

Группа A

Группа В

Финальный раунд

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Индивидуальные награды 

 Самый полезный игрок
 / Османи Хуанторена («Кучине-Лубе»)
 Лучший связующий
  Александр Бутько («Зенит»)
 Лучший доигровщик
  Йоандри Леал («Сада Крузейро»)
  Вильфредо Леон («Зенит»)

 Лучший блокирующий
  Робертланди Симон («Сада Крузейро»)
  Алексей Самойленко («Зенит»)
 Лучший диагональный
  Цветан Соколов («Кучине-Лубе»)
 Лучший либеро
  Женя Гребенников («Кучине-Лубе»)

Ссылки 
 Чемпионат на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди клубных команд
2017 год в волейболе
Декабрь 2017 года
Чемпионаты мира в Польше
Международные соревнования по волейболу в Польше
Чемпионаты мира в 2017 году
Спорт в Польше в 2017 году